Anyone Out There? é um single do grupo de Hip hop Three 6 Mafia, lançado em 10 de julho de 1997 no álbum. Chapter 2: World Domination.

Singles de Three 6 Mafia
Canções de hip hop